Ха́йне ван Ги́зегем (Hayne van Ghizeghem; ок. 1445, возможно, в Гейзегеме, близ Гента — до 1497, Франция) — фламандский композитор, работал в северных землях Бургундского герцогства. В отличие от многих представителей франко-фламандской (нидерландской) школы Хайне прославился не церковной полифонией, а светскими песнями в твёрдых формах.

Очерк биографии и творчества 
Ещё мальчиком в 1457 поступил на службу к будущему герцогу бургундскому Карлу Смелому. С бургундским двором связан и расцвет творчества Хайне. Он упоминается как певчий у Карла в 1467 году. Хайне находился в свите герцога в ходе нескольких его военных кампаний: в подавлении Льежского восстания 1468 года, в дни осады Бове (в 1472 году) и, наконец, в трагической осаде и битве при Нанси (в 1476-77 годах). Выжил ли музыкант в этой битве или нет, неизвестно; во всяком случае, биографическими документами позднейшей датировки наука не располагает. Поскольку большинство сохранившихся сочинений Хайне регистрируется во французских рукописях, датированных после 1480 года, выдвигается гипотеза, что музыкант всё-таки уцелел после разгрома бургундского войска и остаток жизни служил при дворе французского короля. В панегирической поэме поэта Гийома Кретена на смерть Окегема, написанной в 1497, рассказывается, как Окегема в загробном мире дружелюбно приветствует сонм знаменитых музыкантов, и в том числе Хайне, который напевает его (Окегема) мотет «Ut heremita solus», подыгрывая себе на лютне. Судя по этому «свидетельству», к указанной дате Хайне уже не было в живых.

Всё сохранившееся наследие Хайне исчерпывается светскими многоголосными песнями на французском языке  (всего около 20), преимущественно в жанре рондо́; самые популярные — «Allez regrets», «De tous biens plaine», «La regretée» и «Mon souvenir». О его церковной музыке ничего неизвестно.

Признание 
О значимости Хайне для современников свидетельствует то, что его сочинения были опубликованы Оттавиано Петруччи (ок. 1501) в первом печатном сборнике многоголосной музыки «Одекатон». Мотет Пьера Мулю́ (Pierre Moulus) «Mater floreat florescat» воздаёт хвалы Хайне наряду с Обрехтом, Компером и Пьером де ла Рю. О популярности рондо «De tous biens plaine» свидетельствует его многократное использование в качестве cantus firmus в ренессансных мотетах и мессах (впервые, вероятно, в мотете Компера «Omnium bonorum plena», ок. 1474 года).

Сочинения 
Критическое издание всех произведений Хайне выполнил Б. Хадсон в т. 74 серии Corpus mensurabilis musicae (Rome, 1977).

Рондо 
 A l’audience
 Allez, regrets
 Amours, amours
 Ce n’est pas jeu
 De quatre nuyts
 De tous biens plaine
 De vous aymer
 Gentilz gallans
 Je sçay tout
 La regretée
 Les grans regrets
 Mon souvenir
 Penser en vous
 Plus n’en auray
 Pour ce que j’ay jouy
 Si une fois puis recouvrir (фрагмент)

Dubia 
 Chi dit on benedicite (рондо)
 De vous servir (рондо)
 Elle en est (рондо)
 J’ay bien choisi (рондо)
 Je suis venu (форма неясна)
 Se je vous eslonge (виреле).

Примечания

Литература 
 Litterick L. Hayne van Ghizeghem // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. N.Y.; L., 2001.

Ссылки 
 Шансон «De tous biens plaine»

Композиторы XV века
Композиторы Возрождения
Композиторы Нидерландов
Композиторы по алфавиту
Придворные капельмейстеры
Франко-фламандская школа